Долгору́ковский сельсове́т — сельское поселение в Сердобском районе Пензенской области.

Административный центр — село Долгоруково.

География 
Долгоруковский сельский совет располагается на северо-западе Сердобского района и граничит на севере — с Кировским сельсоветом Сердобского района, на востоке — с Мещерским и Куракинским сельсоветами Сердобского района, на юге — с Секретарским сельсоветом Сердобского района, на западе — с Бековским районом Пензенской области. Расстояние от центра сельсовета села Долгоруково до районного центра города Сердобск — 22 км. Площадь сельсовета — 17347 га.

Население

Общие сведения 
На территории сельского совета расположены 5 магазинов, 2 спортзала, сельский дом культуры, 2 библиотеки, 3 фельдшерско-акушерских пункта (в селах Долгоруково, Репьёвка, деревне Константиновка), основная общеобразовательная школа (в селе Долгоруково), детский сад (в селе Долгоруково).

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Администрация сельского поселения
442872, Пензенская область, Сердобский район, с. Долгоруково, ул. Слепцова,32. Тел.: +7 84167 9-55-10

 Глава администрации
 Тимошенко Татьяна Алексеевна.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Закон Пензенской обл. от 02.11.2004 N 690-ЗПО (ред. от 28.03.2011) «О границах муниципальных образований Пензенской области»
 Авторский портал Михаила Полубоярова

Муниципальные образования Сердобского района
Сельские поселения Пензенской области